В парному розряді жіночого тенісного турніру Virginia Slims of Seattle 1977, що проходив у рамках Туру WTA 1977, Розмарі Казалс і Кріс Еверт виграли титул, у фіналі перемігши пару Франсуаза Дюрр і Мартіна Навратілова 6-4, 3-6, 6-3.

Сіяні пари 

 Розмарі Казалс /  Кріс Еверт (чемпіонки)
 Франсуаза Дюрр /  Мартіна Навратілова (фінал)

 Крістін Шоу /  Валері зігенфусс (півфінал)
 Наталія Чмирьова /  Ольга Морозова (1-ше коло)

Основна сітка

Посилання 

Virginia Slims of Seattle